Bückner ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Bückner (* 1912; † unbekannt), deutscher Mathematiker und Rechenmaschinenpionier 
 Tim Bückner (* 1983), deutscher Politiker (CDU), MdL